Ямской — название населённых пунктов в России:

 Ямской — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Ямской — посёлок в Ливенском районе Орловской области (Беломестненское сельское поселение).
 Ямской — посёлок в Ливенском районе Орловской области (Сергиевское сельское поселение).
 Ямской — посёлок в Шиловском районе Рязанской области.

См. также 
 Ямской приказ
 Ямские Постоялые Дворы